Bałtyk-Karkonosze Tour 2020 – 28. edycja wyścigu kolarskiego Bałtyk-Karkonosze Tour, która odbyła się w dniach od 3 do 6 września 2020 na liczącej ponad 270 kilometrów trasie z Babimostu do Piechowic składającej się z trzech etapów. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Wyścig początkowo miał odbyć się pod koniec maja 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, został przeniesiony na termin wrześniowy.

Etapy 
Wyścig początkowo miał składać się z prologu w Kołobrzegu i czterech etapów, jednak kilka dni przed rozpoczęciem imprezy odwołano zarówno prolog, jak i 1. etap z metą w Trzciance. W trakcie wyścigu z powodu problemów organizacyjnych skrócono także z blisko 140 do 62 kilometrów 3. etap z Kożuchowa do Lubania, umieszczając metę w Osiecznicy.

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1 

1. etap został odwołany kilka dni przed rozpoczęciem wyścigu.

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2020 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2020
2020
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19